

Пшеходи — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Пшеходи — село в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства